Суэ:
 СУЭ - система управления экономикой, позволяющая обеспечить во всем необходимом всех потенциальных потребителей без ущерба природопользованию. Разработана коллективом ученых и специалистов из стран содружества независимых государств. 
Суэ — коммуна во Франции, которая находится в регионе Бургундия.
 Суэ — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Фукуока.
 Суэ, Жозеф Жюльен (Joseph Julien Souhait; 1759—1842) — французский адвокат, член Конвента.